Amphinome latissima är en ringmaskart som beskrevs av Schmarda 1861. Amphinome latissima ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
latissima